Bruno Heck (1917-1989), homme politique ouest-allemand ;  
 Dennis Heck (né en 1952), homme politique américain ;  
 Don Heck (19129-1995), dessinateur américain de bande dessinée ;  
 Franz Heck (1899-1977), coureur cycliste luxembourgeois ;  
 Friedrich Heck (1865-1939), homme politique allemand ; 
 Heinz Heck (1894-1982), biologiste allemand ; 
 Joe Heck (né en 1961), homme politique américain ;  
 Kati Heck (1979-), sculptrice allemande ; 
 Lutz Heck (1892-1983), biologiste allemand ; 
 Michael Heck (né en 1964), chanteur allemand ;  
 Richard Heck (1931-2015), chimiste américain.

Toponymie 
 Heck, localité de la commune de Raeren, en Belgique.